Kítezh puede referirse a:

Mitología eslava 

 Kítezh era el nombre de una mítica ciudad perdida del Principado de Vladímir-Súzdal, a orillas de un lago.

Ópera 

 El cuento de la Gran Ciudad de Kitezh y el lago tranquilo Svetloyar («Сказание о граде Великом Китеже и тихом озере Светлояре»), ópera de Sergei Vasilenko, estrenada en 1902.
 La ciudad invisible de Kítezh y la doncella Fevróniya («Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии») ópera de Nikolái Rimski-Kórsakov, estrenada en 1907.

Pintura 

 Ciudad de Kitezh en los bosques («Град Китеж В лесах») de Mijaíl Nésterov, entre 1917 y 1922.
 Ciudad invisible de Kitezh (Невидимый град Китеж) de 1913 y La ciudad hundida (Потонувший город) de 1933, ambas del pintor Konstantin Gorbatov.

Astronomía 

 (4188) Kitezh es un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides, descubierto en 1979.